Иоанн Михайлович Кандорский (он же Иван Михайлов; ум. ) — московский протоиерей.

Биография 
Сведений о жизни Михайлова практически не сохранилось. Его отцом был Михаил Алексеевич Кандорский (ум. в 1782 году), священник Покровской церкви в Кудрине. Известно, что в 1796 году Иоанн был «панкратьевским» диаконом. До 1800 года (в 1798 году) он состоял священником в Никитской, за Яузою, церкви (на Старой Басманной улице). Затем состоял с 1804 года пресвитером при московской Варваринской церкви, что на Варварке, а после того как 1 мая 1810 года его возвели в новый сан — протоиереем. 18 марта 1808 года Кандорского по секрету назначили увещателем в 6-й департамент Правительствующего сената. С 1811 года — благочинный китайского со́рока. 9 января 1826 года священник слёг, будучи не в силах ни писать, ни говорить. Умер 23 января того же года в 6 часов пополудни.

С 1801—1802 годов стал в книгах именовать себя Иоанном Кандорским.

Труды 
Кандорский плодотворно занимался как написанием, так и переводом книг духовно-нравственного содержания. Филарет (Гумилевский), разделявший Кандорского и Михайлова как разных авторов, охарактеризовал творчество под первым именем как «не без пользы для других иногда оригинальное, а более занятое у других». Иоанн Михайлов же был охарактеризован как «весьма замечательный по философским и богословским трудам своим».

Список книг, изданных под именем Иоанна Михайлова:
 «Наука о душе или ясное изображение ее совершенства» (М., 1796);
 «Излияние сердечных чувствий при воззрении на его императорское величество» (М., 1797);
 «Сеятель благочестия или высокая христиан. нравственность» (М., 1798);
 «Лекарство для болящия души, или Правила открывающия путь к достижению царствия небеснаго» (М., 1799);
 «Скрижали Завета» (в виде христианского календаря) (М., 1801);
 «Жертва искреннего усердия имп. Александру при восшествии на престол» (М., 1801);
 «Образование духа и сердца в непрестанном Богомыслии» (М., 1799 и 1825);
 переводные — «О веселости нравственной и физической», сочинение Караччиоли (М., 1797), «Дух, или избранные мысли четырёх монархов-философов: Марка Аврелия, Юлиана, Станислава и Фридриха» (М., 1797), «Уединенное богомыслие» в 3-х частях (М., 1798—99).

Следующий список содержит названия книг, выпущенных под именем Иоанна Кандорского:
 «Образование духа и сердца в непрестанном богомыслии» (М., 1799);
 «Мир души, проистекающий из соблюдения мира с Богом, с самим собою и с ближними», в 2-х частях, перевод с французского (М., 1807);
 «Благословенный зритель природы, или утренние, полуденные, вечерние и нощные размышления славного Гервея», перев. с французского в 4-х книгах (M., 1800 и 1822);
 «Жертва величию Божию, или умиленные мысли о делах Его», в 4-х частях (M., 1801—1802);
 «Вольнодумец, убеждаемый в бессмертии души» (M., 1801), частично стихами;
 «Дух, или избранные мысли из душеспасительных поучений московского митрополита Платона», в 2-х частях (M., 1802) и в 4-х частях (М., 1823);
 «Вера честного человека, самым сильным образом отражающая противников христианства», перевод с французского (М., 1803 и 1822);
 «Литтеральное и нравственное изъяснение молитвы Господней: Отче наш» (М., 1806, 1821);
 «Чадолюбец» (М., 1807 (иногда 1810) и 1821);
 «Благодарственная речь Платону, Митрополиту Московскому» (М., 1810);
 «Нравственный пластырь для так называемых старообрядцев, или доброжелательное послание от некоего ревнителя по благочестии грекороссийской церкви к наставнику Феодосиевского согласия», в 2-х частях (М., 1801) и другие.
 Часть первая
 Часть вторая

Список псевдонимов Иоанна Кандорского включает следующие: И. М.; Михайлов, И.; Михайлов, Иван; П. д. И. М.; П. Д. И. М.; Панкратиевский диакон Иван Михайлович.

Часть работ Иоанна Кандорского иногда приписывают его брату Илье Михайловичу Кандорскому (1764—1838), священнику Покровской в Кудрине церкви и известному переводчику.

Комментарии

Примечания 

Родившиеся в XVIII веке
Писатели России по алфавиту
Писатели Российской империи
Религиозные писатели
Русские писатели XVIII века
Русские писатели XIX века
Протоиереи Русской православной церкви
Богословы по алфавиту
Богословы Российской империи
Богословы XVIII века
Богословы XIX века
Переводчики Российской империи
Переводчики с французского языка
Переводчики на русский язык